Gars ist der Name folgender Orte:
 Gars (Alpes-Maritimes) in Frankreich
 Gaas (Landes) in Frankreich auf Okzitanisch
 Gars am Inn, Markt im Landkreis Mühldorf am Inn in Oberbayern
 Gars am Kamp, Marktgemeinde in Niederösterreich

Die Abkürzung GARS steht für
 GARS-O’Higgins (German Antarctic Receiving Station), Forschungsstation in der Antarktis
 German Aviation Research Society, Forschungsvereinigung im Bereich des Luftverkehrs
 Gibraltar Amateur Radio Society, Amateurfunkverband von Gibraltar
 Glycinamidribonukleotid-Synthase, ein Enzym, siehe Trifunktionelles Purinsyntheseprotein
 Gustavus Adolphus Rex Sueciae, lateinische Kurzbezeichnung des Königs Gustav II. Adolf von Schweden, die seinerzeit offiziell verwendet wurde

Siehe auch:
 Garz